Het wereldkampioenschap dammen 2007 werd van 12 mei t/m 2 juni 2007 (met elke speeldag 1 ronde en rustdagen op 16, 23 en 29 mei) in Hardenberg gespeeld. 
De deelnemers hadden zich geplaatst in onder andere de zonetoernooien in  Korbach (Ihar Mikhalchenka en Yuri Lagoda) en Vilnius (Roberts Misans en Aleksej Domchev).

Wereldtitel voor Schwarzman na gelijk eindigen met Podolski
Wereldkampioen werd (voor de 2e keer, na 9 jaar) Aleksandr Schwarzman met 25 punten uit 19 partijen. 
Hij bleef Mark Podolski voor op basis van de regel dat bij gelijk eindigen het hoogste aantal overwinningen bepalend was. 
Bij gelijk eindigen was in eerste instantie het plusremisesaldo van toepassing wat bij hen gelijk was (allebei 2 plusremises en geen minremise).

Titelkansen voor Auke Scholma 2 rondes voor het einde
Beste Nederlander was Auke Scholma die 2x vaker won en verloor dan Yuri Anikejev en op basis daarvan alleen op de 5e plaats eindigde. 
Hij had na 17 (van de 19) ronden nog een (zij het minieme) kans op de wereldtitel. 
Dan zou hij zijn 2 resterende partijen (tegen Lagoda en Tuvshinbold) moeten winnen en zouden Schwarzman en Podolski een punt minder moeten scoren dan ze deden. 
Maar Scholma's nederlaag in de 18e ronde tegen Lagoda maakte hem kansloos voor de titel.

Scoretabel

Deelnemers

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Zonetoernooi Korbach
 World Draughts Forum: Het WK-toernooi Zonetoernooien Korbach en Vilnius

Dammen in 2007
Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen
Dammen 2007
Dammen